Marr steht für:
Geografische Objekte:
 Marr (Schottland), einen Teil von Aberdeenshire in Schottland
 Marr (South Yorkshire), ein Ort in der englischen Region Yorkshire and the Humber
 Marr Bay, Bucht von Laurie Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln in der Antarktis
 Marr Bluff, Felsenkliff auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis
 Marr-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Marr-Piedmont-Gletscher,Vorlandgletscher der Anvers-Insel im Palmer-Archipel in der Antarktis
 Mount Marr, Berg im Enderbyland, Antarktika

Korporationen:
 Marr (Band), eine deutsche Rockband
 Marr Auto-Car Company, US-amerikanische Automobilmarke der Pionierzeit (1903–1904)

Personen:
 Alem Marr (1787–1843), US-amerikanischer Politiker
 Barbara La Marr (1896–1926), US-amerikanische Schauspielerin
 Carl von Marr (1858–1936), US-amerikanisch-deutscher Maler und Hochschullehrer

 Eric Marr (* 1975), deutscher Fernsehmoderator und -journalist
 George Washington Lent Marr (1779–1856), US-amerikanischer Politiker
 Hamilton Marr (1846–1922), britischer Landschaftsmaler
 Hank Marr (1927–2004), US-amerikanischer Jazzmusiker

 Heinrich Marr (1797–1871), deutscher Schauspieler
 Heinrich Marr (Maler) (1807–1871), deutscher Maler
 Heinz Marr (1876–1940), deutscher Soziologe
 James Marr (1902–1965), schottischer Meeresbiologe und Polarforscher
 John Edward Marr (1857–1933), britischer Geologe
 John S. Marr (* 1940), US-amerikanischer Mediziner und Autor
 Johnny Marr (* 1963), englischer Rockmusiker
 Karl Marr (1860–1942), deutscher Regierungsrat, Landrat und Bürgermeister
 Leslie Marr (1922–2021), britischer Maler und Rennfahrer
 Melissa Marr (* 1972), US-amerikanische Autorin
 Mike La Marr (* 1962), Schweizer Radiomoderator
 Nikolai Jakowlewitsch Marr (1865–1934), georgisch-russischer Linguist und Orientalist
 Oswald Marr (* 1947), deutscher Politiker (SPD)
 Rainer Marr (* 1942), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Steve Marr (* 1984), kanadischer Eishockeyspieler
 Stephen Marr (* 1952), australischer Bildhauer
 Walter Lorenzo Marr (1865–1941), US-amerikanischer Ingenieur und Automobilpionier
 Wilhelm Marr (1819–1904), deutscher Journalist

Siehe auch:
 MAR
 Marr-Hildreth-Operator
 Marre (Begriffsklärung)